Ниже перечислены картины русского и польского живописца Генриха Семирадского.

}}

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Семирадский, Генрих Ипполитович